RFR est un sigle de trois lettres, qui peut signifier :
 Revenu fiscal de référence, une assiette de revenus en France ; 
 Radio Frequence Retro, une radio retro des Pays de Savoie Francaise
 Radio Free Roscoe, une série télévisée canadienne
 Réseau Ferroviaire Rapide en Tunisie